John Locke pode se referir a:
John Locke (1632–1704), filósofo inglês do século XVII
John Locke (político canadense) (1825–1873), senador de Nova Scotia 1867—1873
John Locke (músico), (1943–2006) integrante da formação original da banda de jazz-hard "Spirit"
John Locke (Massachusetts), membro do U.S. House of Representatives, 1823–1829
John Locke (professor) (1792–1856)
John Locke (poeta) (1847–1889), poeta, novelista e jornalista irlandês
John Locke (Lost), personagem fictício da série de televisão Lost

Desambiguação